Moonlight () — открытая и свободная программная реализация фреймворка веб-приложений Microsoft Silverlight. Silverlight первоначально была разработана корпорацией Microsoft. Moonlight была разработана в рамках проекта Mono. Moonlight 1.0 был выпущен 20 января 2009, а Moonlight 2 вышел 17 декабря 2009.

Статус и дальнейшее развитие 
В интервью в начале июня 2007 года Мигель де Икаса заявил, что команда, работающая над Mono, готовится объявить о доступности «альфа»-версии в середине июня 2007 года, а поддержка Firefox в ОС Linux появится к концу года.

Спустя 21 день активности команды Mono (среди которых были и Крис Тошок, Ларри Эвин и Джеффри Стедфэст), публичная демоверсия была продемонстрирована на конференции Microsoft ReMIX в Париже, Франция 21 июня 2007.

Однако, к сентябрю 2007 года разработчикам всё ещё требовалось установить и скомпилировать много модулей Mono и Olive (экспериментальный подпроект Mono для поддержки .NET 3.0) из репозитория Mono SVN чтобы протестировать Moonlight. Moonlight IDE, получившая название Lunar Eclipse (Лунное затмение), присутствует в SVN для проектирования XAML. Ожидается, что она будет включена или портирована в MonoDevelop в качестве будущего дополнения. Moonlight использует Cairo для рендеринга графики.

На данный момент Moonlight предлагается в виде плагина для некоторых версий Firefox на некоторых версиях Linux. Плагин сам по себе не содержит комплект медиакодеков, но когда плагин Moonlight обнаруживает доступные медиаданные, то предлагает пользователю скачать бесплатный пакет медиакодеков от Microsoft.

Moonlight 2.0 в целом соответствует реализации Silverlight 2.0. Участники проекта Mono 16 мая 2008 года выпустили реализацию плагина Silverlight, работающую на других платформах (таких, как Linux) — Moonlight, однако ни открытым, ни свободным ПО она считаться не может, так как разрешение на использование патентов предоставляется только получателям кода от Novell, и только для создания плагинов. Moonlight 2.0 находится в состоянии Preview 3.
Впрочем, Microsoft поддерживает создание альтернативных реализаций Silverlight, этому может свидетельствовать договор между Microsoft и Novell. Однако, заинтересованность сообщества в реализации спецификаций Silverlight не слишком высока, поэтому Moonlight до сих пор не поддерживает всех возможностей Silverlight 2.

Первая завершённая версия Moonlight 1.0, поддерживающая Silverlight 1.0, была выпущена 20 января 2009 года. Moonlight 2.0 вышла 17 декабря 2009. Этот выпуск также содержит некоторые возможности Silverlight 3, включая дополняемый медиафреймворк, который позволяет Moonlight работать с подключаемыми открытыми кодеками, такими как Theora и Dirac. Предварительный выпуск Moonlight 3.0 запланирован на первую четверть 2010 года, а финальная версия планируется к выходу в третьей четверти 2010 года.

Поддержка рабочего стола 
Moonlight может использоваться и вне браузера в качестве Gtk+-виджета. Некоторое количество десклетов (Desklets) было написано при помощи этой новой технологии во время Хак-недели Novell (Hack-week).

Поддержка Microsoft 
Вскоре после первой демонстрации на MIX 07 в Париже Microsoft начала сотрудничество с Novell для помощи в создании Moonlight. Поддержка включает в себя эксклюзивный доступ, предоставленный Novell к следующим данным о Silverlight::
 Тестовые наборы Microsoft для Silverlight,
 Детали спецификации Silverlight, помимо доступных в сети,
 Бесплатные двоичные кодеки для Windows Media Video и Audio, VC-1 и MP3, а также планирующиеся H.264 и AAC, лицензируемые только для использования вместе с Moonlight, запущенным в веб-браузере. К другим возможным декодерам относятся GStreamer и FFmpeg (находящиеся на этапе разработки), но Novell не будет поддерживать совокупные версии Moonlight с этими библиотеками, так как данные декодеры не обладают подходящим лицензированием для использования запатентованных технологий кодирования.

«Microsoft» выпустила ограниченное публичное соглашение об отказе судебных преследований за нарушение её патентов при использовании Moonlight. Оно касается лишь использования Moonlight в качестве плагина в браузере, причём лишь реализации, не попадающие под действие лицензии GPL3, и только если реализация Moonlight была получена от Novell. Также стоит отметить, что «Microsoft» может аннулировать данные права использования.

Интеграция кодеков 
Несмотря на то, что Moonlight — открытое ПО, финальная версия будет использовать лишь двоичные аудио- и видеокодеки, предоставляемые корпорацией «Microsoft», которые будут лицензироваться для использования только вместе с Moonlight в качестве плагина для браузера (см. выше). Windows-медипакет не будет поставляться вместе с плагином Moonlight, но при первом обнаружении медиаконтента в Silverlight пользователю предоставится возможность скачать пакет, содержащий кодеки, используемые в Silverlight, напрямую у «Microsoft».

Самодельные версии всё ещё могут использовать библиотеку FFmpeg, и ведётся обсуждение по поводу добавления поддержки GStreamer в качестве альтернативы использованию двоичных кодеков «Microsoft» для тех, кто желает использовать GStreamer вместо них, а также для использования вне браузера.

Главный архитектор проекта Mono Мигель де Икаса написал в своём блоге, что команда Mono подготовила предварительную поддержку мультимедиа в Moonlight, используя LGPL-лицензируемый движок FFmpeg, но она не может распространять пакетные версии, использующие эту библиотеку, из-за проблем с лицензированием кодека FFmpeg на территории Соединенных Штатов.

Moonlight в других версиях 

К выходу Moonlight 2 соглашение, подписанное «Microsoft», было обновлено для гарантии, что сторонние поставщики смогут распространять Moonlight без опасений судебного преследования их пользователей за нарушение патентов Microsoft. Данное соглашение можно найти на веб-сайте Microsoft.

Новое соглашение «Microsoft» было раскритиковано в тринадцати различных пунктах веб-сайтом The Source, посвящённому новостям и мнениям, касающимся FLOSS. Веб-сайт бойкотировал Novell заявив, что ПО, включающее «Mono и Moonlight … продолжает дробить и разделять сообщество пользователей свободного ПО». Кевин Кофлер и Том Коллоуэй, представители проекта Fedora, публично заявили, что новое соглашение «неприемлемо» для их операционной системы, и что «оно всё ещё недопустимо в Fedora».

Версия Moonlight, которая будет доступна от Novell, будет иметь доступ к лицензионно защищённым медиакодекам, бесплатно поставляемым «Microsoft».

Сторонние комплектации Moonlight смогут проигрывать нелициензируемое медиа как, например, Vorbis, Theora и Ogg за счёт самой Moonlight (и Silverlight), но для воспроизведения прочих форматов будет предоставляться несколько возможных вариантов, в первую очередь это касается лицензионного медиа через Moonlight:
 Поставки напрямую с лицензиями владельцев медиакодека (MPEG LA, Fraunhofer).
 Поставки в составе медиапакета от «Microsoft» со схожей схемой с распространением Novell
 Подключение GStreamer или другого коммерчески лицензируемого кодека в их реализации Moonlight.
 Использование аппаратно реализуемого декодера типа VDPau.

На конференции PDC 13 октября 2008 Microsoft разместила 'XAML-словарь для Silverlight' (Silverlight XAML Vocabulary) под Microsoft Open Specification Promise, причём как утверждается в пресс-релизе, «Спецификация XAML-словаря для Silverlight, выпущенная под Microsoft Open Specification Promise, лучше обеспечит возможность сторонним ISV создавать продукты, способные читать и создавать XAML для Silverlight». Так как Moonlight является основой XAML-обработчика, то эта новость лишь подтвердила слова wiki-автора Debian, утверждавшего, что Moonlight безопасна для их распространения (позволяя каждому пользователю выбирать собственное соглашение с «Microsoft» и другими по поводу двоичных кодеков).

Примечания

Ссылки 
Сайты и ресурсы
 Официальный веб-сайт  
 Страница скачивания Moonlight 
Новости
  Silverlight 1.0 Released and Silverlight for Linux Announced  
 Moonlight, Linux-версия Silverlight, приблизилась к статусу бета 
 Microsoft Silverlight заработал в Linux 
 Выпущен первый стабильный релиз Moonlight 1.0  
 Moonlight 2 Beta — открытый Silverlight для Linux 
 Вышел Moonlight 2.0, реализация технологии Silverlight 2 для Linux  
Статьи
 'Moonlight' makes progress on Silverlight for Linux 
 Moonlight 1.0 Media Stack  — статья в блоге Мигеля де Икаса 
 Альфа-версия Moonlight 3.0 и дальнейшие планы  

Свободное звуковое программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на C Sharp
Mono